Николай Ларионов:
 Ларионов, Николай Геннадьевич (1939—2021) — советский и российский актёр, артист Челябинского театра драмы имени Наума Орлова, заслуженный артист РСФСР (1979).
 Ларионов, Николай Евгеньевич (род. 1957) — советский футболист.